The Bride’s Tragedy – dramat Thomasa Lovella Beddoesa z 1822
 The Bride’s Tragedy – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a z 1899